Раданфах Абу Бакр (; ) — тринидадский футболист, защитник сборной Тринидад и Тобаго.

Клубная карьера 
Карьера Абу Бакра началась в клубах Тринидада и Тобаго.

В 2009 году находился в краткосрочной аренде в «Суонси Сити», но на поле не выходил.

В 2011 году выступал в третьем дивизионе чемпионата Бельгии — в составе «Олимпика» из Шарлеруа 4 раза выходил на поле.

В начале 2013 года тринидадец перебрался в казахстанскую Премьер-лигу, где начал играть в составе усть-каменогорского «Востока».

В марте 2014 года Абу Бакр подписал контракт с клубом литовской А-лиги «Круоя».

В феврале 2015 года Абу Бакр перешёл в датский клуб «ХБ Кёге», выступающий во втором дивизионе чемпионата Дании.

В июле 2016 года заключил контракт с клубом эстонской Премиум-лиги «Калев» (Силламяэ).

25 февраля 2017 года присоединился к литовской «Судуве».

Выступления за сборную 
Абу Бакр привлекался в сборную Тринидада и Тобаго. Дебютировал за сборную в товарищеском матче с командой Гаити 30 июля 2008 года. 12 июля 2009 года в товарищеском матче со сборной Сент-Китса и Невиса он забил первый гол за сборную. Принимал участие в Золотых кубках КОНКАКАФ 2013 и 2015 годов.

Достижения 
 «Каледония Эй-Ай-Эй»
 Победитель Карибского клубного чемпионата: 2012

Примечания 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Морва Каледония Юнайтед»
Игроки ФК «Джо Паблик»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Круоя»
Игроки ФК «ХБ Кёге»
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Черчилль Бразерс»